Первый дивизион 1997 () — 55-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 25 апреля 1997 года и закончился 4 октября 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1997
Фарерские острова
1997 год на Фарерских островах